Łochowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Łochowice, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Łochowice, un village de la voïvodie de Lubusz